Johan Edin (ur. 9 lutego 1987 r. w Sundsvall) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu IFK Mora SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Johan Edin pojawił się 4 grudnia 2004 roku, podczas zawodów FIS Race w szwedzkiej miejscowości Saerna, gdzie zajął 87. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 marca 2006 roku w Borlänge, gdzie zajął 53. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Düsseldorfie 20 grudnia 2008, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 26. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Edin nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Sundsvall